Ermengol I d'Osona (~925 - Baltarga, 943), infant de Barcelona i comte d'Osona (939-943) 
 Ermengol I de Pallars (? - 1030), comte de Pallars (995-1010) 
 Ermengol I d'Urgell (?, ~973 - Castillo de Bacar, Còrdova, 1010), comte d'Urgell (992 -1010 )
 Ermengol I o Ermengol de Roergue (~870 - 937), noble occità, comte de Roergue (919-937) i de Carcí (919-937), comte de Nimes i Albi